Mérmero (Μέρμερος) puede referirse a:

 Mérmero, un hijo de Jasón y Medea.
 Mérmero, un nieto de Jasón y padre de Ilo.
 Mérmero, un centauro muerto en las bodas de Pirítoo.
 Mérmero, jefe troyano, a quien mató Antíloco.